Луис I од Шпаније (Мадрид, 25. август 1707- Мадрид, 31. август 1724
) је био краљ Шпаније. Био је син Филипа V и Марије Лујзе Савојске.

Породично стабло 

Рођени 1707.
Умрли 1724.
Династија Бурбон